Формат записей:
 ИКАО (ИАТА) — Название аэропорта — Местоположение.

EB — Бельгия 
 См. также :Категория:Аэропорты Бельгии

 EBAW (ANR) — Антверпенский Международный аэропорт — Антверпен
 EBBE — Beauvechain AB — Бовешен
 EBBL — Kleine-Brogel AB — Kleine Brogel
 EBBR (BRU) — Брюссель аэропорт — Брюссель / Завентем
 EBBT — Brasschaat AB — Brasschaat
 EBBX — Jehonville AB — Bertrix
 EBCI (CRL) — Brussels South Charleroi аэропорт — Шарлеруа
 EBCV — Chievres AB (U.S. Air Force) — Шьевр
 EBFN — Koksijde AB — Коксейде
 EBFS — Florennes AB — Florennes
 EBGB — Lint аэропорт — Гримберген / Lint
 EBHN — Hoevenen аэропорт — Hoevenen
 EBKH — Balen-Keiheuvel аэропорт — Бален (коммуна)
 EBKT (KJK) — Kortrijk-Wevelgem аэропорт — Кортрейк / Wevelgem
 EBLG (LGG) — Liege аэропорт — Льеж (провинция)
 EBMB — Melsbroek AB — Брюссель
 EBNM — Suarlee аэропорт — Намюр
 EBOS (OST) — Международный аэропорт Остенде-Брюгге — Остенде
 EBSH — Saint-Hubert аэропорт — Saint-Hubert
 EBSL — Zutendaal AB — Zutendaal
 EBSP — La Sauveniere аэропорт — Спа
 EBST — Sint-Truiden AB — Синт-Трёйден
 EBSU — Saint-Hubert AB — Saint-Hubert
 EBTN — Goetsenhoven AB — Goetsenhoven
 EBTX — Verviers аэропорт — Theux
 EBTY — Maubray аэропорт — Турне
 EBUL — Ursel AB — Ursel
 EBWE — Weelde AB — Weelde
 EBZH — Hasselt аэропорт — Хасселт
 EBZR — Oostmalle AB — Zoersel
 EBZW — Zwartberg аэропорт — Genk

ED — Германия 
 Перечислены только гражданские аэропорты Германии. Военные находятся в списке ET.
 См. также :Категория:Аэропорты Германии

 EDAC (AOC) — Altenburg-Nobitz аэропорт — Альтенбург
 EDAX — Lärz/Rechlin аэропорт — Рехлин
 EDDB (SXF) — Аэропорт Берлин-Шёнефельд (планируется расширение и переименование в Международный аэропорт Берлин-Бранденбург в 2011) — Берлин
 EDDC (DRS) — Дрезден — Дрезден
 EDDE (ERF) — Erfurt аэропорт — Эрфурт
 EDDF (FRA) — Международный аэропорт Франкфурт-на-Майне — Франкфурт-на-Майне
 EDDG (FMO) — Münster Osnabrück International аэропорт — Гревен
 EDDH (HAM) — Hamburg аэропорт — Гамбург
 EDDI (THF) — Темпельхоф (закрылся в 2008) — Берлин
 EDDK (CGN) — Кёльн/Бонн — Кёльн
 EDDL (DUS) — Международный аэропорт Дюссельдорф — Дюссельдорф
 EDDM (MUC) — Международный аэропорт Мюнхена (Мюнхенский международный аэропорт имени Франца-Йозефа Штрауса) — Мюнхен
 EDDN (NUE) — Аэропорт Нюрнберга — Нюрнберг
 EDDP (LEJ) — Leipzig/Halle аэропорт — Лейпциг
 EDDR (SCN) — Saarbrücken аэропорт — Заарбрюкен
 EDDS (STR) — Stuttgart Echterdingen аэропорт — Штутгарт
 EDDT (TXL) — Международный аэропорт Тегель имени Отто Лилиенталя (закрывается в 2011) — Берлин
 EDDV (HAJ) — Аэропорт Ганновер-Лангенхаген — Ганновер
 EDDW (BRE) — Bremen аэропорт — Бремен
 EDFH (HHN) — Frankfurt-Hahn аэропорт — Рейнланд-Пфальц
 EDFM (MHG) — Mannheim City аэропорт — Мангейм
 EDFZ — Mainz-Finthen — Майнц
 EDHE — Uetersen аэропорт — Хайст
 EDHK (KEL) — Kiel Holtenau аэропорт — Киль
 EDHL (LBC) — Lübeck аэропорт — Любек
 EDIU (HDB) — Heidelberg аэропорт — Гейдельберг
 EDKA (AAH) — Ахен-Merzbrück аэропорт — Ахен
 EDLN (MGL) — Düsseldorf-Mönchengladbach аэропорт — Мёнхенгладбах
 EDLP (PAD) — Paderborn Lippstadt аэропорт — Падерборн / Липпштадт
 EDLV (NRN) — Веце (бывший Niederrhein аэропорт) — Веце
 EDLW (DTM) — Дортмунд аэропорт — Дортмунд
 EDNY (FDH) — Bodensee аэропорт — Фридрихсхафен
 EDMA (AGB) — Augsburg аэропорт — Аугсбург
 EDQD (BYU) — Bindlacher Berg аэропорт (аэропорт Байройт) — Байройт
 EDSB (FKB) — Карлсруэ/Баден-Баден (аэропорт) — Баден-Баден / Карлсруэ
 EDVK (KSF) — Kassel Calden аэропорт — Кассель
 EDXW (GWT) — Sylt аэропорт — Вестерланд, Зильт

EE — Эстония 
 См. также :Категория:Аэропорты Эстонии

 EEEI — Ämari аэропорт — Ämari
 EEKA (KDL) — Кярдлаский аэропорт — Кярдла
 EEKE (URE) — Курессаарский аэропорт — Курессааре
 EEKU — Kihnu Airfield — Кихну
 EENA — Narva Airfield — Нарва
 EEPU (EPU) — Пярнуский аэропорт — Пярну
 EERA — Rapla Airfield — Рапла
 EERI — Ridali Airfield — Ridali
 EERU — Ruhnu Airfield — Рухну
 EETA — Tapa Airfield — Tapa
 EETN (TLL) — Таллинский аэропорт — Таллин
 EETU (TAY) — Тартуский аэропорт — Тарту
 EEVI — Viljandi Airfield — Вильянди

EF — Финляндия 
 См. также :Категория:Аэропорты Финляндии

 EFAH — Ahmosuo аэропорт — Ahmosuo
 EFAL — Alavus аэропорт — Alavus
 EFET (ENF) — Enontekiö аэропорт — Enontekiö
 EFEU — Eura аэропорт — Eura
 EFFO — Forssa аэропорт — Forssa
 EFHA (KEV) — Halli аэропорт — Kuorevesi
 EFHF (HEM) — Helsinki-Malmi аэропорт — Хельсинки
 EFHK (HEL) — Helsinki-Vantaa аэропорт — Vantaa
 EFHM — Hämeenkyrö аэропорт — Hämeenkyrö
 EFHN — Hanko аэропорт (Hangö аэропорт) — Ханко)
 EFHV (HYV) — Hyvinkää аэропорт — Хювинкяа
 EFIK — Kiikala аэропорт — Kiikala
 EFIL (SJY) — Seinäjoki аэропорт — Seinäjoki / Ilmajoki
 EFIM — Immola аэропорт — Immola
 EFIT (KTQ) — Kitee аэропорт — Kitee
 EFIV (IVL) — Ivalo аэропорт — Ivalo / Inari
 EFJM — Jämijärvi аэропорт — Jämijärvi
 EFJO (JOE) — Йоэнсуу (аэропорт) — Йоэнсу / Липери
 EFJY (JYV) — Jyväskylä аэропорт — Jyväskylän maalaiskunta
 EFKA (KAU) — Kauhava аэропорт — Kauhava
 EFKE (KEM) — Kemi-Tornio аэропорт — Kemi / Tornio
 EFKI (KAJ) — Kajaani аэропорт — Kajaani
 EFKJ (KHJ) — Kauhajoki аэропорт — Kauhajoki
 EFKK (KOK) — Kruunupyy аэропорт (Kokkola and Pietarsaari аэропорт) — Kruunupyy / Kokkola / Pietarsaari
 EFKM — Kemijärvi аэропорт — Kemijärvi
 EFKO — Kalajoki аэропорт — Kalajoki
 EFKS (KAO) — Kuusamo аэропорт — Kuusamo
 EFKT (KTT) — Kittilä аэропорт — Kittilä
 EFKU (KUO) — Kuopio аэропорт — Kuopio / Siilinjärvi
 EFKV — Kivijärvi аэропорт — Kivijärvi
 EFKY — Kymi аэропорт — Kymi
 EFLA — Vesivehmaa аэропорт — Лахти
 EFLP (LPP) — Lappeenranta аэропорт — Лаппеенранта
 EFMA (MHQ) — Mariehamn аэропорт — Mariehamn
 EFME — Menkijärvi аэропорт — Menkijärvi
 EFMI (MIK) — Mikkeli аэропорт — Миккели
 EFNU — Nummela аэропорт — Nummela
 EFOU (OUL) — Oulu аэропорт — Oulunsalo
 EFPI — Piikajärvi аэропорт — Piikajärvi
 EFPK — Pieksämäki аэропорт — Pieksämäki
 EFPO (POR) — Pori аэропорт — Pori
 EFPU — Pudasjärvi аэропорт — Pudasjärvi
 EFPY — Pyhäsalmi аэропорт — Pyhäsalmi
 EFRH — Pattijoki аэропорт — Раахе
 EFRN — Rantasalmi аэропорт — Rantasalmi
 EFRO (RVN) — Rovaniemi аэропорт — Рованиеми
 EFRU — Ranua аэропорт — Ranua
 EFRV — Kiuruvesi аэропорт — Kiuruvesi
 EFRY — Räyskälä аэропорт — Räyskälä
 EFSA (SVL) — Savonlinna аэропорт — Савонлинна
 EFSE — Selänpää аэропорт — Selänpää
 EFSO (SOT) — Sodankylä аэропорт — Sodankylä
 EFTP (TMP) — Tampere-Pirkkala аэропорт — Тампере / Pirkkala
 EFTS — Teisko аэропорт — Teisko
 EFTU (TKU) — Turku аэропорт — Турку
 EFUT (UTI) — Utti аэропорт — Utti / Valkeala
 EFVA (VAA) — Vaasa аэропорт — Vaasa
 EFVR (VRK) — Varkaus аэропорт — Varkaus / Joroinen
 EFYL (YLI) — Ylivieska аэропорт — Ylivieska

EG — Великобритания 
 См. также :Категория:Аэропорты Великобритании
 Другие категории: Аэропорты Англии, Аэропорты Северной Ирландии, Аэропорты Шотландии, Аэропорты Уэльса

 EGAA (BFS) — Белфастский Международный Аэропорт — Белфаст, Северная Ирландия
 EGAB (ENK) — Enniskillen/St Angelo аэропорт — Enniskillen, Северная Ирландия
 EGAC (BHD) — Аэропорт Белфаст-Сити имени Джорджа Беста — Белфаст, Северная Ирландия
 EGAD — Newtownards аэропорт — Newtownards, Северная Ирландия
 EGAE (LDY) — Дерри — Дерри, Северная Ирландия
 EGBB (BHX) — Бирмингем — Бирмингем, Англия
 EGBC — Cheltenham Racecourse Heliport — Cheltenham Racecourse, Англия
 EGBD — Derby Airfield — Дерби, Англия
 EGBE (CVT) — Coventry аэропорт — Ковентри, Англия
 EGBG — Leicester аэропорт — Лестер, Англия
 EGBJ (GLO) — Gloucestershire аэропорт — Staverton, Англия
 EGBK (ORM) — Sywell Aerodrome — Нортгемптон, Англия
 EGBM — Tatenhill Airfield — Tatenhill, Англия
 EGBN (NQT) — Nottingham аэропорт — Ноттингем, Англия
 EGBO — Wolverhampton аэропорт — Wolverhampton, Англия
 EGBP — Kemble Airfield — Kemble, Англия
 EGBS — Shobdon Aerodrome — Leominster, Англия
 EGBT — Turweston Airfield — Turweston, Англия
 EGBV — Silverstone Heliport — Silverstone, Англия
 EGBW — Wellesbourne Mountford Airfield — Wellesbourne, Англия
 EGCB — Манчестер-Сити — Манчестер, Англия
 EGCC (MAN) — Манчестер — Манчестер, Англия
 EGCD — Woodford Aerodrome — Stockport, Англия
 EGCF — Sandtoft Airfield — Scunthorpe, Англия
 EGCG — Strubby Airfield — Strubby, Англия
 EGCJ — Sherburn-in-Elmet Airfield — Sherburn-in-Elmet, Англия
 EGCK — Caernarfon аэропорт — Caernarfon, Уэльс
 EGCL — Fenland Airfield — Spalding, Англия
 EGCN (DSA) — Аэропорт Робин Гуд Донкастер Шеффилд — Саут-Йоркшир, Англия
 EGCO — Southport Birkdale Sands аэропорт — Southport, Англия
 EGCS — Sturgate Airfield — Линкольн, Англия
 EGCV — Sleap Airfield — Шрусбери, Англия
 EGCW — Welshpool аэропорт — Welshpool, Уэльс
 EGDC — Chivenor — Braunton, Англия
 EGDG — RAF St. Mawgan — Newquay, Англия
 EGDJ (UPV) — Upavon Airfield — Upavon, Англия
 EGDL (LYX) — RAF Lyneham — Уилтшир, Англия
 EGDM — MoD Boscombe Down — Amesbury, Англия
 EGDN — Airfield Camp Netheravon — Netheravon, Англия
 EGDO — RNAS Predannack — Mullion, Англия
 EGDP — RNAS Portland Heliport — Portland Harbour, Англия
 EGDQ (NQY) — Newquay Cornwall International аэропорт — Newquay, Англия
 EGDR — RNAS Culdrose — Helston, Англия
 EGDS — Salisbury Plain аэропорт — Bulford, Англия
 EGDT — Wroughton аэропорт — Wroughton, Англия
 EGDV — Hullavington аэропорт — Hullavington, Англия
 EGDW — RNAS Merryfield — Yeovil, Англия
 EGDX (DGX) — MoD Saint Athan — St Athan, Уэльс
 EGDY — RNAS Yeovilton — Yeovil, Англия
 EGEC (CAL) — Кэмпбелтаун — Кэмпбелтаун, Шотландия
 EGED — Идей — Идей, Шотландия
 EGEF — Фэр-Айл (аэропорт) — Фэр-Айл, Шотландия
 EGEH (WHS) — Уолси (аэропорт) — Уолси, Шотландия
 EGEN (NRL) — Норт-Роналдсей (аэропорт) — Норт-Роналдсей, Шотландия
 EGEO — Обан (аэропорт) — Обан, Шотландия
 EGEP (PPW) — Папа-Уэстрей (аэропорт) — Папа-Уэстрей, Шотландия
 EGER — Стронсей (аэропорт) — Стронсей, Шотландия
 EGES — Сандей (аэропорт) — Сандей, Шотландия
 EGET (LWK) — Тингуолл — Леруик, Шотландия
 EGEW (WRY) — Уэстрей (аэропорт) — Уэстрей, Шотландия
 EGFA — Aberporth аэропорт — Cardigan, Уэльс
 EGFC — Tremorfa Heliport — Кардифф, Уэльс
 EGFE (HAW) — Haverfordwest Aerodrome — Haverfordwest, Уэльс
 EGFF (CWL) — Кардифф — Кардифф, Уэльс
 EGFH (SWS) — Swansea аэропорт — Суонси, Уэльс
 EGFP — Pembrey аэропорт — Pembrey, Уэльс
 EGGD (BRS) — Бристоль — Бристоль, Англия
 EGGP (LPL) — Ливерпульский аэропорт имени Джона Леннона — Ливерпуль, Англия
 EGGW (LTN) — Лутон — Лондон, Англия
 EGHA — Compton Abbas Airfield — Shaftesbury, Англия
 EGHC (LEQ) — Land's End аэропорт — St Just in Penwith, Англия
 EGHD (PLH) — Plymouth City аэропорт — Плимут (Англия), Англия
 EGHE (ISC) — St. Mary's аэропорт — St. Mary’s, Англия
 EGHG — Yeovil/Westland аэропорт — Yeovil, Англия
 EGHH (BOH) — Борнмут — Борнмут, Англия
 EGHI (SOU) — Саутгемптон — Саутгемптон, Англия
 EGHJ (BBP) — Bembridge аэропорт — Sandown, Англия
 EGHK — Penzance Heliport — Penzance, Англия
 EGHL (QLA) — Lasham Airfield — Basingstoke, Англия
 EGHN — Isle of Wight/Sandown аэропорт — Sandown, Англия
 EGHO — Thruxton аэропорт — Andover, Англия
 EGHP — Popham Airfield — Popham, Англия
 EGHS — Henstridge Airfield — Henstridge, Англия
 EGHT — Tresco Heliport — Tresco, Англия
 EGHU — Eaglescott Airfield — Great Torrington, Англия
 EGHY — Truro Aerodrome — Truro, Англия
 EGJA (ACI) — Олдерни — Олдерни, Нормандские острова
 EGJB (GCI) — Гернси — Гернси, Нормандские острова
 EGJJ (JER) — Jersey аэропорт — Джерси, Нормандские острова
 EGKA (ESH) — Шорхэм — Шорхэм-на-море, Англия
 EGKB (BQH) — Биггин Хилл — Лондон, Англия
 EGKC — Bognor Regis аэропорт — Bognor Regis, Англия
 EGKE — Challock аэропорт — Challock, Англия
 EGKG — Goodwood Racecourse Heliport — Goodwood Racecourse, Англия
 EGKH — Lashenden/Headcorn аэропорт — Maidstone, Англия
 EGKK (LGW) — Лондон Gatwick аэропорт — Лондон, Англия
 EGKR (KRH) — Redhill Aerodrome — Redhill, Англия
 EGLA — Bodmin Airfield — Bodmin, Англия
 EGLC (LCY) — Лондон-Сити — Лондон, Англия
 EGLD — Denham Aerodrome — Gerrards Cross, Англия
 EGLF (FAB) — Farnborough Airfield — Farnborough, Англия
 EGLG — Panshanger аэропорт — Hertford, Англия
 EGLJ — Chalgrove Airfield — Оксфорд, Англия
 EGLK (BBS) — Blackbushe аэропорт — Camberley, Англия
 EGLL (LHR) — Хитроу — Лондон, Англия
 EGLM — White Waltham Airfield — White Waltham, Англия
 EGLS — Old Sarum Airfield — Солсбери, Англия
 EGLT — Ascot Racecourse Heliport — Ascot Racecourse, Англия
 EGLW — Лондон Heliport — Лондон, Англия
 EGMA — Fowlmere аэропорт — Кембридж, Англия
 EGMC (SEN) — Саусенд — Саусенд-он-Си, Англия
 EGMD (LYX) — Эшфорд — Лидд, Англия
 EGMH (MSE) — Кент — Кентербери, Англия
 EGMJ — Little Gransden Airfield — St Neots, Англия
 EGML — Damyns Hall — Upminster, Англия
 EGNA — Hucknall Airfield — Nottingham, Англия
 EGNB — Brough аэропорт — Brough, Англия
 EGNC (CAX) — Carlisle аэропорт — Carlisle, Англия
 EGNE — Gamston аэропорт — Retford, Англия
 EGNF — Netherthorpe аэропорт — Worksop, Англия
 EGNH (BLK) — Blackpool International аэропорт — Блэкпул, Англия
 EGNJ (HUY) — Хамберсайд — Кингстон-апон-Халл, Англия
 EGNL (BWF) — Barrow/Walney Island Airfield — Barrow-in-Furness, Англия
 EGNM (LBA) — Лидс-Брадфорд — Уэст-Йоркшир, Англия
 EGNO — Warton Aerodrome — Престон, Англия
 EGNR (CEG) — Hawarden аэропорт — Честер, Англия
 EGNS (IOM) — Аэропорт острова Мэн — Остров Мэн
 EGNT (NCL) — Ньюкасл (аэропорт) — Ньюкасл, Англия
 EGNU — Full Sutton Airfield — Йорк, Англия
 EGNV (MME) — Аэропорт Дарем Долина Тиса — Tees Valley, Англия
 EGNW — Wickenby Aerodrome — Линкольн, Англия
 EGNX (EMA) — Восточный Мидландс — Ист-Мидлендс, Англия
 EGNY — Beverley/Linley Hill Airfield — Беверли, Англия
 EGOD — Llanbedr аэропорт — Llanbedr, Уэльс
 EGOE — RAF Ternhill — Ternhill, Англия
 EGOQ — RAF Mona — Англси, Уэльс
 EGOV — Аэропорт Англси — Англси, Уэльс
 EGOW — RAF Woodvale — Formby, Англия
 EGPA (KOI) — Керкуолл — Керкуолл, Шотландия
 EGPB (LSI) — Самборо — Шетлендские острова, Шотландия
 EGPC (WIC) — Уик (аэропорт) — Уик, Шотландия
 EGPD (ABZ) — Абердин — Абердин, Шотландия
 EGPE (INV) — Инвернесс (аэропорт) — Инвернесс, Шотландия
 EGPF (GLA) — Глазго Международный — Глазго, Шотландия
 EGPG — Камбернолд (аэропорт) — Камбернолд, Шотландия
 EGPH (EDI) — Аэропорт Эдинбурга — Эдинбург, Шотландия
 EGPI (ILY) — Айлей — Айлей, Шотландия
 EGPJ — Файф (аэропорт) — Гленротес, Шотландия
 EGPK (PIK) — Глазго Прествик — Глазго, Шотландия
 EGPL (BEB) — Бенбекьюла — Бенбекьюла, Шотландия
 EGPM (SCS) — Скатста — Леруик, Шотландия
 EGPN (DND) — Данди — Данди, Шотландия
 EGPO (SYY) — Сторновей — Сторновей, Шотландия
 EGPR (BRR) — Барра — Барра, Шотландия
 EGPT (PSL) — Перт (аэропорт) — Перт, Шотландия
 EGPU (TRE) — Тайри (аэропорт) — Тайри, Шотландия
 EGQK (FSS) — RAF Кинлосс — Кинлосс, Шотландия
 EGQL (ADX) — RAF Льюхарс — Льюхарс, Шотландия
 EGQM — RAF Boulmer — Alnwick, Англия
 EGQS (LMO) — RAF Лоссимут — Лоссимут, Шотландия
 EGSA — Shipdham аэропорт — Shipdham, Англия
 EGSB — Bedford Castle Mill аэропорт — Бедфорд, Англия
 EGSC (CBG) — Cambridge аэропорт — Кембридж, Англия
 EGSD — Great Yarmouth - North Denes аэропорт — Great Yarmouth, Англия
 EGSF — Peterborough Business аэропорт — Peterborough, Англия
 EGSG — Stapleford Aerodrome — Romford, Англия
 EGSH (NWI) — Норидж — Норидж, Англия
 EGSJ — Seething Airfield — Norwich, Англия
 EGSK — Hethel аэропорт — Hethel, Англия
 EGSL — Andrewsfield аэропорт — Braintree, Англия
 EGSM — Beccles аэропорт — Beccles, Англия
 EGSN — Bourn аэропорт — Cambridge, Англия
 EGSO — Crowfield Airfield — Ipswich, Англия
 EGSP — Peterborough/Sibson аэропорт — Peterborough, Англия
 EGSQ — Clacton аэропорт — Clacton-on-Sea, Англия
 EGSR — Earls Colne Airfield — Halstead, Англия
 EGSS (STN) — Станстед — Лондон, Англия
 EGST — Elmsett аэропорт — Ipswich, Англия
 EGSU (QFO) — Duxford — Cambridge, Англия
 EGSV — Old Buckenham аэропорт — Norwich, Англия
 EGSX — North Weald Airfield — North Weald, Англия
 EGSY (SZE) — Sheffield City аэропорт — Шеффилд, Англия
 EGTB — Wycombe Air Park/Booker аэропорт — High Wycombe, Англия
 EGTC — Cranfield аэропорт — Cranfield, Англия
 EGTD — Dunsfold Aerodrome — Dunsfold, Англия
 EGTE (EXT) — Эксетер — Эксетер, Англия
 EGTF — Fairoaks аэропорт — Chobham, Англия
 EGTG (FZO) — Filton Aerodrome — Filton, Англия
 EGTK (OXF) — Oxford аэропорт — Оксфорд, Англия
 EGTO (RCS) — Rochester аэропорт, England — Rochester, Англия
 EGTP — Perranporth Airfield — Perranporth, Англия
 EGTR — Elstree Airfield — Уотфорд, Англия
 EGTU — Dunkeswell Aerodrome — Honiton, Англия
 EGTW — Oaksey Park аэропорт — Oaksey, Англия
 EGUB — RAF Benson — Benson, Англия
 EGUD (ABB) — RAF Abingdon — Abingdon, Англия
 EGUL (LKZ) — RAF Lakenheath — Lakenheath, Англия
 EGUN (MHZ) — RAF Mildenhall — Mildenhall, Англия
 EGUO — Colerne аэропорт — Colerne, Англия
 EGUW — RAF Wattisham — Stowmarket, Англия
 EGUY (QUY) — RAF Wyton — St Ives, Англия
 EGVA (FFD) — RAF Fairford — Fairford, Англия
 EGVN (BZZ) — RAF Brize Norton — Brize Norton, Англия
 EGVO (ODH) — RAF Odiham — Odiham, Англия
 EGVP — AAC Middle Wallop Airfield — Andover, Англия
 EGWC — RAF Cosford — Albrighton, Англия
 EGWE — RAF Henlow — Henlow, Англия
 EGWN — RAF Halton — Halton, Англия
 EGWU (NHT) — RAF Northolt — Ruislip, Англия
 EGXC (QCY) — RAF Coningsby — Coningsby, Англия
 EGXD — RAF Dishforth — Северный Йоркшир, Англия
 EGXE — RAF Leeming — Leeming Bar, Англия
 EGXG — RAF Church Fenton — Church Fenton, Англия
 EGXH (BEQ) — RAF Honington — Thetford, Англия
 EGXP (SQZ) — RAF Scampton — Scampton, Англия
 EGXT — RAF Wittering — Stamford, Англия
 EGXU (HRT) — RAF Linton-on-Ouse — Linton-on-Ouse, Англия
 EGXW (WTN) — RAF Waddington — Waddington, Англия
 EGXY — RAF Syerston — Newark-on-Trent, Англия
 EGXZ — RAF Topcliffe — Topcliffe, Англия
 EGYC (CLF) — RAF Coltishall — Norwich, Англия
 EGYD — RAF Cranwell — Cranwell, Англия
 EGYE — RAF Barkston Heath — Grantham, Англия
 EGYM (MRH) — RAF Marham — Marham, Англия
 EGYP (MPN) — RAF Mount Pleasant — Фолклендские (Мальвинские) острова (note: not in SF.. series)

EH — Нидерланды 
 См. также :Категория:Аэропорты Нидерландов

 EHAM (AMS) — Амстердамский аэропорт Схипхол — Хаарлеммермеер, близ Амстердама
 EHHV — Hilversum аэропорт — Hilversum
 EHBD — Budel аэропорт — Weert
 EHBK (MST) — Maastricht Aachen аэропорт — Маастрихт
 EHDB — De Bilt аэропорт — De Bilt
 EHDL — Deelen аэропорт — Deelen
 EHDP — De Peel аэропорт — Venraij
 EHDR — Drachten аэропорт — Drachten
 EHEH (EIN) — Eindhoven аэропорт — Eindhoven
 EHGR — Gilze-Rijen аэропорт — Gilze-Rije
 EHHO — Hoogeveen аэропорт — Hoogeveen
 EHKD — Den Holder аэропорт — De Kooy
 EHKL — Volkel аэропорт — Vonkel
 EHLE (LEY) — Lelystad аэропорт — Lelystad
 EHGG (GRQ) — Groningen аэропорт Eelde — Eelde
 EHLW — Leeuwarden аэропорт — Leeuwarden
 EHMC — Nieuw Millingen аэропорт — Nieuw Millingen
 EHMZ — Midden-Zeeland — Middelburg, Zeeland
 EHNP — Noord Oost Polder аэропорт — Emmeloord
 EHRD (RTM) — Rotterdam аэропорт — Rotterdam
 EHSB (SSB) — Soestenberg аэропорт — Soestenberg
 EHSE — Seppe аэропорт — Hoeven
 EHST — Stadskanaal аэропорт — Stadskanaal
 EHTE — Deventer аэропорт — Deventer
 EHTW (ENS) — Enschede аэропорт Twente — Enschede
 EHTX — Международный аэропорт Тексел — Тексел
 EHVB — Valkenburg аэропорт — Valkenburg
 EHWO (BZM) — Woensdrecht аэропорт — Woensdrecht
 EHYM — IJmuiden аэропорт — IJmuiden
 EHYP (YPB) — Ypenburg аэропорт — Ypenburg

EI — Ирландия 
 См. также :Категория:Аэропорты Ирландии
 EICA (NNR) — Connemara Regional аэропорт — Inverin, Коннемара
 EICK (ORK) — Международный аэропорт Корк — Корк
 EICM (GWY) — аэропорт Голуэй — Карнмор, графство Голуэй
 EIDL (CFN) — аэропорт Донегол (Каррикфин), посёлок Банбег, графство Донегол
 EIDW (DUB) — Дублинский аэропорт — Дублин
 EIKN (NOC) — Ирландский западный аэропорт Нок — Нок, графство Мейо
 EIKY (KIR) — аэропорт Керри (Фарранфор) — Фарранфор, графство Керри
 EINN (SNN) — Международный аэропорт Шаннон — Шаннон, графство Клэр
 EISG (SXL) — аэропорт Слайго — Страндхилл, близ Слайго
 EIWF (WAT) — Уотерфордский аэропорт — Уотерфорд

EK — Дания 
 См. также :Категория:Аэропорты Дании

 EKAH (AAR) — Aarhus аэропорт — Tirstrup близ Aarhus
 EKBI (BLL) — Billund аэропорт — Billund
 EKCH (CPH) — Каструп — Каструп близ Копенгагена
 EKEB (EBJ) — Esbjerg аэропорт — Esbjerg
 EKKA (KRP) — Karup аэропорт — Karup
 EKOD (ODE) — Odense аэропорт — Odense
 EKRK (RKE) — Roskilde аэропорт —Tune близ Roskilde
 EKRN (RNN) — Bornholm аэропорт —Rønne
 EKSB (SGD) — Sønderborg аэропорт — Sønderborg
 EKSN (KSN) — Sindal аэропорт —Sindal
 EKSP (SKS) — Skrydstrup аэропорт — Vojens
 EKSV (SQW) — Skive аэропорт —Skive
 EKTS (TED) — Thisted аэропорт — Thisted
 EKVJ (STA) — Stauning Vestjylland аэропорт — Skjern
 EKYT (AAL) — Aalborg аэропорт — Aalborg
 EKVD (VDP) — Vamdrup аэропорт — Kolding
 EKVG (FAE) — Вагар — Фарерские острова

EL — Люксембург 
 См. также :Категория:Аэропорты Люксембурга

 ELLX (LUX) — Международный аэропорт Люксембург-Финдел — Люксембург

EN — Норвегия 
 См. также :Категория:Аэропорты Норвегии

 ENAL (AES) — Аэропорт Олесунн — Олесунн, Мёре-ог-Ромсдал
 ENAN (ANX) — Andøya аэропорт, Andenes — Andenes, Nordland
 ENAS — Аэропорт Ню-Олесунн — Ню-Олесунн, Шпицберген
 ENAT (ALF) — Alta аэропорт — Alta, Finnmark
 ENBJ — Bjørnøya — Bear Island, Arctic
 ENBL (FDE) — Førde аэропорт, Bringeland — Førde, Sogn og Fjordane
 ENBM — Voss аэропорт, Bømoen — Voss, Hordaland
 ENBN (BNN) — Brønnøysund аэропорт, Brønnøy — Brønnøysund, Nordland
 ENBO (BOO) — Bodø аэропорт — Bodø, Nordland
 ENBR (BGO) — Bergen аэропорт, Flesland — Bergen, Hordaland
 ENBS (BJF) — Båtsfjord аэропорт — Båtsfjord, Finnmark
 ENBV (BVG) — Berlevåg аэропорт — Berlevåg , Finnmark
 ENCN (KRS) — Kristiansand аэропорт, Kjevik — Kristiansand, Vest-Agder
 ENDI (DLD) — Geilo аэропорт, Dagali — Geilo, Buskerud
 ENDR — Draugen — Draugen oil field, Norwegian Sea
 ENDU (BDU) — Bardufoss аэропорт — Bardufoss, Troms
 ENEG — Hønefoss аэропорт, Eggemoen — Hønefoss, Buskerud
 ENEV (EVE) — Harstad/Narvik аэропорт, Evenes — Evenes, Nordland / Troms
 ENFB (FBU) — Oslo аэропорт, Fornebu (закрыт) — Осло, Akershus
 ENFG (VDB) — Fagernes аэропорт, Leirin — Fagernes, Oppland
 ENFL (FRO) — Аэропорт Флурё — Флурё, Согн-ог-Фьюране
 ENFR — Frigg — North Sea
 ENGA — Gullfaks A — Gullfaks oil field, North Sea
 ENGC — Gullfaks C — Gullfaks oil field, North Sea
 ENGM (OSL) — Аэропорт Осло, Гардермуэн — Gardermoen (близ Осло), Akershus
 ENHA (HMR) — Hamar аэропорт, Stafsberg — Hamar, Hedmark
 ENHD (HAU) — Haugesund аэропорт, Karmøy — Haugesund, Rogaland
 ENHE — Heidrun — Heidrun oil field, North Sea
 ENHF (HFT) — Hammerfest аэропорт — Hammerfest, Finnmark
 ENHK (HAA) — Hasvik аэропорт — Hasvik, Finnmark
 ENHN — Elverum аэропорт, Starmoen — Elverum, Hedmark
 ENHS — Hokksund аэропорт — Hokksund, Buskerud
 ENHV (HVG) — Honningsvåg аэропорт, Valan — Honningsvåg, Finnmark
 ENJA — Jan Mayen аэропорт — Jan Mayen
 ENJB — Tønsberg аэропорт, Jarlsberg — Tønsberg, Vestfold
 ENKB (KSU) — Kristiansund аэропорт, Kvernberget — Kristiansund, Møre og Romsdal
 ENKJ — Kjeller аэропорт — Kjeller, Akershus
 ENKR (KKN) — Kirkenes аэропорт, Høybuktmoen — Kirkenes, Finnmark
 ENLI (FAN) — Farsund аэропорт, Lista — Farsund, Vest-Agder
 ENLK (LKN) — Leknes аэропорт — Leknes, Nordland
 ENMH (MEH) — Mehamn аэропорт — Mehamn, Finnmark
 ENML (MOL) — Molde аэропорт, Årø — Molde, Møre og Romsdal
 ENMS (MJF) — Mosjøen аэропорт, Kjærstad — Mosjøen, Nordland
 ENNA (LKL) — Lakselv аэропорт, Banak — Lakselv, Finnmark
 ENNK (NVK) — Narvik аэропорт, Framnes — Narvik, Nordland
 ENNM (OSY) — Namsos аэропорт — Namsos, Nord-Trøndelag
 ENNO — Notodden аэропорт — Notodden, Telemark
 ENOA — Oseberg A — Oseberg oil field, North Sea
 ENOL (OLA) — Ørland Main Air Station — , Sør-Trøndelag
 ENOP — Oppdal аэропорт, Fagerhaug — Oppdal, Sør-Trøndelag
 ENOV (HOV) — Ørsta-Volda аэропорт, Hovden — Ørsta/Volda, Møre og Romsdal
 ENRA (MQN) — Mo i Rana аэропорт, Røssvold — Mo i Rana, Nordland
 ENRI — Ringebu аэропорт, Frya — Ringebu, Oppland
 ENRK — Rakkestad аэропорт, Åstorp — Rakkestad, Østfold
 ENRM (RVK) — Rørvik аэропорт, Ryum — Rørvik, Nord-Trøndelag
 ENRO (RRS) — Røros аэропорт — Røros, Sør-Trøndelag
 ENRS (RET) — Røst аэропорт — Røst, Nordland
 ENRV — Reinsvoll аэропорт — Reinsvoll, Oppland
 ENSA — Svea аэропорт — Sveagruva, Svalbard
 ENSB (LYR) — Svalbard аэропорт, Longyear — Longyearbyen, Svalbard
 ENSD (SDN) — Sandane аэропорт, Anda — Sandane, Sogn og Fjordane
 ENSG (SOG) — Sogndal аэропорт, Haukåsen — Sogndal, Sogn og Fjordane
 ENSH (SVJ) — Svolvær аэропорт, Helle — Svolvær, Nordland
 ENSK (SKN) — Stokmarknes аэропорт, Skagen — Stokmarknes, Nordland
 ENSN (SKE) — Skien аэропорт, Geiteryggen — Skien, Telemark
 ENSO (SRP) — Stord аэропорт, Sørstokken — Leirvik, Hordaland
 ENSR (SOJ) — Sørkjosen аэропорт — Nordreisa, Troms
 ENSS (VAW) — Vardø аэропорт, Svartnes — Vardø, Finnmark
 ENST (SSJ) — Sandnessjøen аэропорт, Stokka — Sandnessjøen, Nordland
 ENSU — Sunndalsøra аэропорт, Vinnu — Sunndalsøra, Møre og Romsdal
 ENTC (TOS) — Tromsø аэропорт, Langnes — Tromsø, Troms
 ENTO (TRF) — Sandefjord аэропорт, Torp — Sandefjord, Vestfold
 ENUK (GLL) — Gol аэропорт, Klanten — Gol, Buskerud
 ENVA (TRD) — Trondheim аэропорт, Værnes — Stjørdal, Nord-Trøndelag
 ENVD (VDS) — Vadsø аэропорт — Vadsø, Finnmark
 ENVR (VDS) — Værøy Heliport — Værøy, Nordland
 ENZV (SVG) — Stavanger аэропорт, Sola — Stavanger, Rogaland

EP — Польша 
 См. также :Категория:Аэропорты Польши

 EPBY (BZG) — Bydgoszcz Ignacy Jan Paderewski аэропорт — Быдгощ
 EPGD (GDN) — Гданьский аэропорт имени Леха Валенсы — Гданьск
 EPKK (KRK) — John Paul II International аэропорт Kraków-Balice — Краков
 EPKT (KTW) — Катовицкий международный аэропорт в Пыжовице — Катовице
 EPLL (LCJ) — Łódź Władysław Reymont аэропорт (бывший Łódź-Lublinek аэропорт) — Лодзь
 EPPO (POZ) — Poznań-Ławica аэропорт — Познань
 EPRZ (RZE) — Rzeszów-Jasionka аэропорт — Жешув
 EPSC (SZZ) — Szczecin-Goleniów "Solidarność" аэропорт — Щецин
 EPSY (SZY) — Szczytno-Szymany International аэропорт — Щитно
 EPWA (WAW) — Варшавский международный аэропорт имени Фредерика Шопена (бывший Okecie International аэропорт) — Варшава
 EPWR (WRO) — Wrocław International аэропорт — Вроцлав
 EPZG (IEG) — Zielona Góra-Babimost аэропорт — Zielona Góra

ES — Швеция 
 См. также :Категория:Аэропорты Швеции

 ESDF (RNB) — Роннебю аэропорт — Роннебю
 ESGG (GOT) — Гётеборг-Ландветтер аэропорт — Гётеборг
 ESGJ (JKG) — Йёнчёпинг аэропорт — Йёнчёпинг
 ESGP (GSE) — Гётеборг-Сити аэропорт — Гётеборг
 ESGT (THN) — Тролльхеттан-Венерсборг аэропорт — Тролльхеттан, Венерсборг
 ESKM (MXX) — Мура-Сильян аэропорт — Мура
 ESKN (NYO) — Стокгольм-Скавста аэропорт — Стокгольм, Нючёпинг
 ESMK (KID) — Кристианстад аэропорт — Кристианстад
 ESMO (OSK) — Оскарсхамн аэропорт — Оскарсхамн
 ESMQ (KLR) — Кальмар аэропорт — Кальмар
 ESMS (MMX) — Мальмё-Стуруп аэропорт — Мальмё
 ESMT (HAD) — Хальмстад аэропорт — Хальмстад
 ESMX (VXO) — Векшё-Смоланд аэропорт — Векшё
 ESND (EVG) — Свег аэропорт — Свег
 ESNG (GEV) — Елливаре аэропорт — Елливаре
 ESNK (KRF) — Крамфорс аэропорт — Крамфорс, Соллефтео
 ESNL (LYC) — Люкселе аэропорт — Люкселе
 ESNN (SDL) — Сундсвалль-Тимро аэропорт — Сундсвалль
 ESNO (OER) — Эрншёльдсвик аэропорт — Эрншёльдсвик
 ESNQ (KRN) — Кируна аэропорт — Кируна
 ESNS (SFT) — Шеллефтео аэропорт — Шеллефтео
 ESNU (UME) — Умео аэропорт — Умео
 ESNV (VHM) — Вильхельмина-Сагадал аэропорт — Вильхельмина
 ESNX (AJR) — Арвидсъяур аэропорт — Арвидсъяур
 ESOE (ORB) — Эребру аэропорт — Эребру
 ESOK (KSD) — Карлстад аэропорт — Карлстад
 ESOW (VST) — Стокгольм-Вестерос аэропорт — Стокгольм, Вестерос
 ESPA (LLA) — Лулео аэропорт — Лулео
 ESPC (OSD) — Оре-Эстерсунд аэропорт — Эстерсунд
 ESPD (SQO) — Стуруман аэропорт — Стуруман
 ESSA (ARN) — Стокгольм-Арланда аэропорт — Стокгольм
 ESSB (BMA) — Стокгольм-Бромма аэропорт — Стокгольм
 ESSD (BLE) — Дала аэропорт — Бурленге
 ESSF (HLF) — Хультсфред аэропорт — Хультсфред
 ESSL (LPI) — Линчёпинг-Сити аэропорт — Линчёпинг
 ESSP (NRK) — Норрчёпинг аэропорт — Норрчёпинг
 ESSV (VBY) — Висбю аэропорт — Висбю
 ESTA (AGH) — Энгельхольм-Хельсингборг аэропорт — Энгельхольм, Хельсингборг
 ESUP (PJA) — Паяла аэропорт — Паяла
 ESUT (HMV) — Хемаван-Тернабю аэропорт — Хемаван

ET — Германия (военные) 

 ETAD (SPM) — Авиабаза Шпангдалем — Шпангдалем
 ETAR (RMS) — Рамштайн (авиабаза) — Рамштайн
 ETNG (GKE) — НА́ТО Авиабаза Гайленкирхен — Гайленкирхен
 ETNL (RLG) — Росток Laage аэропорт — Росток
 ETNN — Авиабаза Нёрфених — Нёрфених
 ETSA — Авиабаза Пенцинг — Ландсберг-на-Лехе
 ETSI (IGS) — Ингольштадт Манхинг аэропорт — Ингольштадт
 ETSL — Авиабаза Lechfeld — Lechfeld

EV — Латвия 
 См. также :Категория:Аэропорты Латвии

 EVLA (LPX) — Liepāja International аэропорт — Liepāja
 EVRA (RIX) — Рижский международный аэропорт — Рига
 EVVA (VTS) — Ventspils International аэропорт — Ventspils

EY — Литва 

См. также :Категория:Аэропорты Литвы

Международные аэропорты 

 EYPA (PLQ) — Международный аэропорт Паланга — Паланга
 EYVI (VNO) — Вильнюсский международный аэропорт — Вильнюс
 EYKA (KUN) — Каунасский международный аэропорт — Каунас
 EYSA (SQQ) — Шяуляйский международный аэропорт — Шяуляй

Национальные аэропорты, аэродромы 
(MIL: военные аэропорты, авиабазы и аэродромы)

 EYAL Alytus
 EYBI Biržai
 EYJB Jurbarkas
 EYKA KAUNAS INTL
 EYKD Kėdainiai
 EYKG Kaunas/Gamykla
 EYKL Клайпеда
 EYKR Kazlu Ruda MIL
 EYKS Kaunas/S. Dariaus ir S. Gireno
 EYKT Kartena
 EYMA Tirkšliai
 EYMM Sasnava
 EYNA Akmenė
 EYND Nida
 EYNE Nemirseta
 EYPA PALANGA INTL
 EYPI Panevėžys/Istra
 EYPK Pikeliškės
 EYPN Panevėžys
 EYPP Pajuostis MIL
 EYPR Pociūnai
 EYRK Rokiškis
 EYRU Rukla
 EYSA ŠIAULIAI INTL/CIV/MIL
 EYSE Šeduva
 EYSI Šilutė MIL
 EYTL Telšiai
 EYUT Utena
 EYVA VILNIUS (MOT/CAD)
 EYVC VILNIUS(ACC/FIC/COM/RCC)
 EYVI VILNIUS INTL
 EYVK Kyviškės MIL
 EYVL VILNIUS (FIR)
 EYVN VILNIUS (NOF/AIS)
 EYVP Paluknys
 EYZA Zarasai
 EYZE Žekiškės.

E